Wyśmierzyce est le nom :

 de la gmina de Wyśmierzyce, dans le powiat de Białobrzegi, dans la voïvodie de Mazovie
 de la ville de Wyśmierzyce, chef-lieu de cette gmina